Angela Smith est un nom pouvant désigner:

Personnalités
Angela Smith (née en 1953), joueuse de squash anglaise
Angela Smith (baronne Smith de Basildon) (née en 1959), femme politique britannique
Angela Smith (née en 1960), athlète de cross-country britannique
Angela Smith (née en 1961), femme politique britannique

Personnage fictif
Angela Smith, personnage du dessin animé canadien Mona le Vampire

Voir aussi
Angie Smit (née en 1991), coureuse néo-zélandaise

Smith, Angela